Ouled Brahim est une commune algérienne de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, cette commune est aussi connue sous le nom administratif de Aïn Ben Ayed
 Ouled Brahim est une commune algérienne de la wilaya de Médéa,
 Ouled Brahim est une commune algérienne de la wilaya de Saïda.